Менський Олександр Сергійович — старший прапорщик служби цивільного захисту, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

 Менський консервний завод
 Менський зоопарк
 Менський сироробний комбінат
 Менський краєзнавчий музей
 Менський район — район Чернігівської області з центром у місті Мена.

Примітки